Lujuria puede referirse a:

 Lujuria (banda argentina), grupo Argentino de grunge/alternativo.
 Lujuria, deseo sexual excesivo o pecaminoso.
 Lujuria, grupo español de heavy metal.
 Lujuria para un vampiro, película.
 Lust, personaje del anime y manga Fullmetal Alchemist.